Sedelnikovo (kraj Krasnojarsk), een plaats in de Russische kraj Krasnojarsk
 Sedelnikovo (oblast Omsk), een plaats in de Russische oblast Omsk
 Sedelnikovo (district Krasnoselkoepski), een plaats in het district Krasnoselkoepski van het Russische autonome district Jamalië
 Sedelnikovo (district Prioeralski), een plaats in het district Prioeralski van het Russische autonome district Jamalië